Saloum – dawne królestwo na terenach dzisiejszego Senegalu
 Saloum – rzeka w Senegalu
 Park Narodowy Delta du Saloum – park narodowy w Senegalu
Dystrykty Upper Saloum i Lower Saloum w dywizji Central River w Gambii
 Salum – miejscowość w Szwecji